Евроступи́ца так же иногда Евроди́ск — разновидность ступиц стандартных для грузовиков, полуприцепов, автобусов и других средне- и крупнотоннажных транспортных средств сначала в Евросоюзе, потом в СНГ и Китае.
Представляет собой 10-шпилечное крепление для колесного диска диаметром от 20 до 24 дюймов.
Унифицирует все подобные колеса независимо от типа резины и марки грузового автомобиля.

Появление 
Первые попытки унификации типов грузовых колес в тогда еще несформированном Евросоюзе начались вскоре после Второй Мировой войны. Это было инициативой не столько производителей, сколько крупных пользователей грузовиков и автобусов, для повышения унификации часто пробиваемых колёс, что давало возможность вообще не возить с собой запасок и, в случае пробоя резины, быстро поменять колесо и продолжить движение.

Результаты применения 
В настоящее время это дало возможность не возить с собой запасок, хотя производители грузовиков все равно комплектуют свои машины запасками. Отпала проблема поиска колес для той или иной машины.

Применение в России и СНГ 

В Советском Союзе после войны активно развивался другой стандарт крепления — крепление на клиньях. . В настоящее время все производители грузовиков, прицепов и полноразмерных автобусов полностью перешли на евроступицу, отказавшись от крепления на клиньях как от нестандартных и ненадежных.

Появление дисковых тормозов 
К середине 90-х годов ведущие производители грузовиков и автобусов разработали дисковые тормоза для своей продукции. Это сильно осложнило и утяжелило евроступицу, так как тормозной диск приходится располагать в стороне от самого крепления. В то же время дисковые тормоза намного сильнее барабанных.

Производители евроступиц колеса 
Кроме производителей оригинальных ступиц колеса, существует несколько международных производителей, специализирующихся на вторичном рынке автокомплектующих, например:
 Delphi Corporation
 Wulf Gaertner Autoparts AG
 Robert Bosch GmbH
 Voith
 ZF

Евроинтеграция
Автомобильная подвеска
Устройство грузовика